Cionella lubrica är en snäckart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1774.  Cionella lubrica ingår i släktet Cionella och familjen Cionellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Landlungsnäckor
lubrica